Estat de Djebel Drus, estat del mandat francès de Síria i Líban. Noms alternatius Mont Drus, Muntanya dels Drusos, Muntanyes Druses, Jebel Drus, Jabal Drus, Djebel Druze. El nom oficial de l'estat entre 1921 i 1927 fou estat de Souaida (o Souaïda) o Suaida (del francès Souaïde, àrab As-Suwayda) si bé generalment se l'anomenava Hauran (o Hawran)
 Djebel al-Druze, muntanyes del sud de Síria